Philippe Monod (1900-1992), avocat et résistant franco-suisse ;
 Philippe Monod (1939-), physicien français.